Ženska ekipa HAOK "Mladost" (Hrvatski akademski odbojkaški klub "Mladost"; HAOK Mladost; Mladost Zagreb; Mladost) iz Zagreba, Republika Hrvatska.

O klubu

Uspjesi

Međunarodna natjecanja  
 Kup prvakinja 
 pobjednice (1): 1991. 
 finalistice: 1992., 1994. 

 Interliga 
 prvakinje (1): 1993./94. 

 MEVZA liga 
 završni turnir (Final Four): 2016./17., 2017./18. 

 Prvenstvo ZND-a (Otvoreno prvenstvo Rusije)  
 doprvakinje: 1991./92. 

 nakon 1991. 
 Prvenstvo Hrvatske (1. liga / 1. A liga / Superliga)
 prvakinje (15): 1992./93., 1993./94., 1994./95., 1995./96., 2000./01., 2001./02., 2002./03., 2005./06., 2013./14., 2015./16., 2017./18., 2018./19., 2019./20., 2020./21., 2021./22. 
 doprvakinje (2): 2014./15., 2016./17. 

 1. HOL / 1.B HOL 
 prvakinje: 2019./20., 2020./21.  

 1. B HOL  
 prvakinje: 2014./15. (Sjever), 2018./19. (Centar)  
 drugoplasirane: 2015./16. (Sjever)  

 2. HOL / 2.A HOL 
 prvakinje: 1997./98. (Centar), 2001./02. (Centar), 2011./12. (Centar), 2013./14. (Centar)  

 Kup Hrvatske / Kup Snježane Ušić
 pobjednice (11): 1993., 1994., 1995., 2002., 2004., 2014., 2015., 2018., 2019., 2020., 2021. 
 finalistice: 1992., 2003., 2006., 2009. 

 Superkup Hrvatske 
 drugoplasirane: 2016.

 do 1991. 
 Prvenstvo Jugoslavije
 prvakinje (5): 1983./84., 1986./87., 1988./89., 1989./90., 1990./91. 
 doprvakinje: 1981./82., 1984./85. 

 Kup Jugoslavije
 pobjednice (7)': 1981., 1984., 1985., 1986., 1988., 1989., 1990.

  - rezervna ekipa  

 Pregled plasmana po sezonama 

 Rezervna (druga) ekipa 

 Treća ekipa 
{| class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="font-size: 85%; text-align: center"
!sezona !!rang  lige !!liga !!dio lige !!poz. !!klubova  u ligi !!ut !!pob !!por !!set+ !!set- !!bod !!doigravanje !!napomene !!izvori 
|- 
!colspan="15"|Mladost III 
|-
|rowspan="2"|2016./17. ||rowspan="2"|IV. ||rowspan="2"|2. HOL - Centar ||<small> Skupina Zapad ||4. ||7 ||12 ||7 ||5 ||26 ||20 ||20 || ||<small> plasirali se u Za NOLC 5. - 8. mjesta ||rowspan="2"| 
|-
|<small> Za NOLC 5. - 8. mjesta ||1. (5.) ||4 (13) ||9 ||8 ||1 ||24 ||5 ||24 || || 
|-
|rowspan="2"|2017./18. ||rowspan="2"|IV. ||rowspan="2"|2. HOL - Centar ||<small> Skupina Jug ||4. ||8 ||14 ||8 ||6 ||27 ||20 ||24 || ||<small> plasirali se u Poredak od 7. do 12. mjesta ||rowspan="2"| 
|-
|<small> Za Poredak od 7. do 12. mjesta ||3. (9.) ||6 (16) ||10 ||6 ||4 ||20 ||16 ||17 || ||<small> prenesene međusobne utakmice iz Skupine Jug 
|-
|rowspan="2"|2018./19. ||rowspan="2"|IV. ||rowspan="2"|2. HOL - Sjever ||<small> Skupina Jug ||2. ||7 ||12 ||10 ||2 ||32 ||10 ||30 || ||<small> plasirali se u Poredak od 1. do 6. mjesta ||rowspan="2"| 
|-
|<small> Za Poredak od 1. do 6. mjesta ||bgcolor="goldenrod"|3. ||6 (13) ||10 ||7 ||3 ||23 ||14 ||20 || ||<small> prenesene međusobne utakmice iz Skupine Jug'' 
|-
|2019./20. ||III. ||1. B HOL - Sjever || ||7. ||12 ||18 ||8 ||10 ||34 ||35 ||25 || ||<small> prekinuto radi pandemije COVID-19 || 
|-
|2020./21. ||III. ||1. B HOL - Sjever || || ||11 || || || || || || || || || 
|-
| || || || || || || || || || || || || || || 
|-
| || || || || || || || || || || || || || || 
|-
|}

Poznate igračice

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 HAOK Mladost Zagreb

Vanjske poveznice 
  haok-mladost.hr 
 mladost-wolleyball.htnet.hr, wayback arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, HAOK MLADOST 
 zos.hr, HAOK MLADOST

Izvori 
 
 haok-mladost.hr, POVIJEST KLUBA, pristupljeno 28. ožujka 2021. 
 mladost-wolleyball.htnet.hr, AKADEMSKI ODBOJKAŠKI KLUB "MLADOST", wayback arhiva 
 crovolleyball.com, HAOK Mladost , objavljeno 3. veljače 2021., pristupljeno 28. ožujka 2021. 
  

 

Hrvatski ženski odbojkaški klubovi
odbojka